Belgium
Rouvroy, település Luxembourg tartományban

 Franciaország
Rouvroy, település Aisne megyében
Rouvroy, település Pas-de-Calais megyében